Ізотопи карбону або ізотопи вуглецю — атоми вуглецю (6C) з різною кількістю нейтронів у ядрах. 

Відомо 15 ізотопів, з них лише два — стабільних: 12C, 13C, а також довгоживучий 14C (T1/2—5700 років), решта короткоживучі — 20 хвилин і менше. 

В природі знаходять ізотопи 12C (ізотопна поширеність — 98.93±0.08%), 13C (1.07±0.08%). А також радіоактивний 14C (<10−10%). Цей ізотоп утворюється внаслідок ядерної реакції:
  +  →  +

Джерела 

Вуглець

Карбон